Sumter, condado do estado da Carolina do Sul.
Sumter, cidade da Carolina do Sul.
Sumter, condado do estado da Flórida.
Sumter, condado do estado da Geórgia.
Fort Sumter, forte do estado da Carolina do Sul.

Desambiguação